3 miejscowości w Estonii:
 Sepa – wieś w prowincji Sarema, w gminie Pihtla.
 Sepa – wieś w prowincji Sarema, w gminie Kaarma.
 Sepa – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Tabivere.
Inne:
 SEPA (ang. Single Euro Payments Area) – jednolity obszar płatności w euro
 SEPA (ang. Scottish Environment Protection Agency) – szkocka agencja ochrony środowiska